Calamba kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Calamba River, vattendrag, Centrala Visayas, Province of Negros Oriental, 
 Calamba, stad, CALABARZON, Province of Laguna, 
 Calamba (ort i Filippinerna, Centrala Visayas), Province of Negros Oriental, 
 Calamba (ort i Filippinerna, Caraga), Province of Agusan del Norte, 
 Calamba (Misamis Occidental), ort, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar